Тисима — многозначный термин. Может означать:

 Тисима ( Тисима рэтто:, «архипелаг тысячи островов») — японское название Курильских островов в широком смысле.
 Тисима  — название японской административно-территориальной единицы, существовавшей на Курильских оствовах в 1869—1945 годах, менявшей свои границы и подчинённость.
 Тисима  — крейсер японского флота.